Domas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Domas, Wonogiri, by, 
 Domas, Mojokerto, by, 
 Domas, Gresik, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar